

Geografia 
 Togo – nazione dell'Africa Occidentale
 Togo – cittadina giapponese nella prefettura di Aichi
 Togo – comunità non incorporata statunitense nello Stao del Texas
 Monti del Togo – catena montuosa di bassi rilievi compresa fra Togo, Benin e Ghana
 Lago Togo – laguna formata dal fiume Mono presso il Golfo di Guinea
 Togoville, detta anche semplicemente Togo – città dello stato omonimo sul lago omonimo

Persone 
 Jonathan Togo – attore statunitense
 Shigenori Tōgō – politico giapponese
 Tōgō Heihachirō – ammiraglio giapponese

Altro 
 Togo – biscotti della Pavesi
 Togo – cane citato insieme alla vicenda di Balto
 Hifumi Tōgō – personaggio del videogioco Persona 5
  Togo - Una grande amicizia – film del 2019